Джоэль Мокир (; род. 26 июля 1946, Лейден) — американо-израильский историк экономики. Доктор философии (1974), профессор Северо-Западного и Тель-Авивского университетов. Clarivate Citation Laureate (2021).

Биография 
Его родители были голландскими евреями, пережившими Холокост. Его отец умер, когда Мокиру исполнился год, и он воспитывался матерью в Хайфе.

В 1968 году получил степень бакалавра в области истории и экономики в Еврейском университете. Получил степени магистра (1972) и доктора философии (1974) в Йельском университете.

В 1974 году начал преподавать в Северо-западном университете. Ныне профессор экономики и истории Северо-Западного университета, профессор школы экономики Тель-Авивского университета.

Избирался президентом Ассоциации экономической истории.

У Мокира и его жены две дочери.

 Премии
 Премия Шумпетера (1990)
 Премия Хейнекена в номинации «История» (2006)
 Премия Бальцана (2015)
 Allan Sharlin Memorial Book Award (2018)

Переводы на русский язык 
 Меркантилизм, Просвещение и Промышленная революция // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2006, № 1. — С. 7-31.
 Европейское Просвещение, промышленная революция и экономический рост // Прогнозис, 2008, № 2 (14). — С. 73-96.
 Культура, институты и экономический рост // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 2011. Т. 3. № 2. С. 34—83.
 Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний = The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy. — : Издательство Института Гайдара, 2012. — 408 с.
 Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс = The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. — М.: Издательство Института Гайдара, 2014. — 504 с.
 Просвещённая экономика. Великобритания и промышленная революция 1700—1850 гг. = The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700—1850. — М.: Издательство Института Гайдара, 2017. — 792 с.
 Почему Европа стала такой богатой ИноСМИ (26.12.2017)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Северо-Западного университета
 Джоэль Мокир Великое обогащение: как Западная Европа стала экономическим лидером мира в XVIII-XIX веках Лекция Российской экономической школы

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Северо-Западного университета
Историки экономики
Иностранные члены Нидерландской королевской академии наук
Действительные члены Эконометрического общества
Члены Академии деи Линчеи
Лауреаты премии Хейнекена
доктора философии
Clarivate Citation Laureates
Президенты Ассоциации экономической истории